Poulain ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Poulain (1884–1953), französischer Radrennfahrer
 Gaston Poulain (1927–2015), französischer Ordensgeistlicher, Bischof von Périgueux
 Hervé Poulain (* 1940), französischer Unternehmer und Autorennfahrer
Roger Poulain (* 1953), deutscher Radrennfahrer

 Michel-Marie Poulain (1906–1991) französische Malerin und Künstlerin

Siehe auch:
 Le Poulain
 Poullain
 Poulin